Ли́штван — українське прізвище, утворене від слова лиштва. Поширене в Україні, Білорусі, деяких інших країнах.

Відомі носії 

 Лиштван Іван — полковник часів Юрія Хмельницького.
 Лиштван Сергій Миколайович — білоруський борець греко-римського стилю